Гегсбю (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Гегсбю — місто у Швеції, у лені Кальмар.